Muria steht für:

 Muria (Ethnie), eine zu den Adivasis gehörende Ethnie in Zentralindien
 Muria (Bihar), ein Dorf in Indien
 Muria (Vulkan), ein Vulkan in Indonesien
 Muria-Aufstand, ein Aufstand in Britisch-Indien

 Siehe auch: 
 Churiya-Muriya-Inseln, eine Inselgruppe im Arabischen Meer
 Murias de Paredes, eine Gemeinde in Spanien 
 Garum#Variationen, eine Variation des altrömischen Gewürzes Garum